

Жепче — місто в Зеніцько-Добойському кантоні Федерації Боснії і Герцеговини.
 Жепче — громада в Зеніцько-Добойському кантоні Федерації Боснії і Герцеговини.
 Жепче — боснійський професіональний футбольний клуб з однойменного міста.

Жепче — село в Опольському воєводстві